JMC est un sigle qui peut désigner :
 Jeunesses musicales du Canada, un organisme sans but lucratif qui a pour mission de favoriser la diffusion de la musique classique, en particulier auprès des jeunes, et de soutenir les jeunes artistes ;
 Joint Meteorological Centre (en français, Centre météorologie interarmées), une unité du Commandement du renseignement des Forces canadiennes responsable de fournir du soutien météorologique aux opérations des Forces armées canadiennes.